Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Sergio Roitman 7-65, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (primo turno)
 Boris Pašanski (primo turno)
 Jan Hájek (primo turno)
 Oliver Marach (primo turno)

 Albert Montañés (Campione)
 Alessio Di Mauro (semifinali)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Sergio Roitman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2006